"Touch And Go", término en inglés, se refiere a:

 Touch-and-Go
 Touch and Go Records, un sello discográfico.
 "Touch And Go", una canción de John Foxx, incluida en su álbum debut solista, Metamatic.
 Nombre de dos discos musicales del grupo post-punk Magazine:
 Touch And Go (sencillo), el segundo sencillo de la banda, lanzado en 1978.
 Touch And Go - Anthology - 02.78-06.81, compilatorio en 2 CD, lanzado en 2009. El nombre es tomado del sencillo.